Okręty US Navy o nazwie USS "Crocus":
 Pierwszy  był parowcem śrubowym. Zbudowany w 1862.
 Drugi  był okrętem zaopatrzeniowym latarni. Przekazany US Navy na początku I wojny światowej.

Crocus